Немецкий сливовый пирог (цве́чгенкухен,  или пфла́уменкухен, ) — листовой фруктовый пирог с начинкой из свежей летней синей сливы на дрожжевом или песочном тесте, выпекаемый на противне. В Германии считается традиционным пирогом из Аугсбурга, где сливовый пирог называется «дачи». За любовь его жителей к фруктовым пирогам Аугсбург ещё в XIX веке заслужил шутливое прозвище «Да́чибург» ( — «пирожная крепость»).

В немецкоязычных странах различают более крупную и сочную синюю сливу круглой формы (prunus domestica, ) и более тёмную, вытянутой формы и помельче (prunus domestica subsp. domestica, ), которая, как считается, лучше подходит для начинки пирогов. На тонкий слой теста выкладываются разрезанные на половинки плоды сливы без косточек кожицей вниз. Иногда пирог посыпают кондитерской крошкой, которую готовят из муки, сахара, сливочного масла и корицы. Популярен в разных регионах Германии, Австрии и Швейцарии, хотя и именуется по-разному. По данным Deutsche Welle сливовый пирог наряду с яблочным является самым любимым открытым пирогом в Германии. В Бадене сливовый пирог традиционно подают к картофельному супу.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пошаговый рецепт

Культура Аугсбурга
Немецкие пироги
Блюда из сливы
Блюда по алфавиту